Panzani ist der Familienname folgender Personen:

Christophe Panzani (* 1975), französischer Jazzmusiker
Gregorio Panzani (gestorben 1662), italienischer katholischer Priester und Bischof von Mileto
Jean Panzani (1911–2003), französischer Industrieller und Gründer der gleichnamigen Firma Panzani

Panzani bezeichnet:
Panzani (Unternehmen), französisches Unternehmen